Psilí Korifí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Psilí Koryfí (bergstopp), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Psilí Koryfí (berg i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Psilí Koryfí (berg i Grekland, Västra Grekland, lat 38,85, long 21,28), 
 Psilaí Korifaí, bergstopp, Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 

Robotskapade Greklandförgreningar